Crucea község Romániában, Constanța megyében
 Crucea község Romániában, Suceava megyében
 Crucea falu Romániában, Iași megyében

 Kereszt-patak (románul: Crucea) patak Romániában, Hargita megyében